Вячесла́в Бело́в: